United Methodist Church steht für:

 Evangelisch-methodistische Kirche
 Methodist Church of Great Britain (1907–1932) in Großbritannien

im National Register of Historic Places gelistete Historische Objekte in den USA:
 United Methodist Church (Florida), ID-Nr. 78000943
 United Methodist Church (Jefferson County, New York), ID-Nr. 90001325
 United Methodist Church (Seneca County, New York), ID-Nr. 04001057
 United Methodist Church (St. Lawrence County, New York), ID-Nr. 82004690
 United Methodist Church (Suffolk County, New York), ID-Nr. 84003006
 United Methodist Church (Champaign County, Ohio), ID-Nr. 85001893
 United Methodist Church (Hamilton County, Ohio), ID-Nr. 75001432
 United Methodist Church (Holmes County, Ohio), ID-Nr. 84003744

Siehe auch:
 First United Methodist Church